Potocznie
 Pułapka – urządzenie służące do chwytania, także zasadzka, podstęp  
 Pułapka – przyrząd do łapania zwierząt, w tym pułapka na myszy
 Pułapka – punkt wstrzymania procesu wykonywanego pod kontrolą debugera
 W kulturze
 Pułapka (1982) – dramat Tadeusza Różewicza
 Pułapka (1970) – polski film w reżyserii Andrzeja Piotrowskiego
 Pułapka (1983) – albański film w reżyserii Saimira Kumbaro
 Pułapka (1984) – amerykański film w reżyserii Richarda Pearce'a
 Pułapka (1998) – jugosłowiański film w reżyserii Suada Kapicia
 Pułapka (1997) – polski film w reżyserii Adka Drabińskiego
 Pułapka (2005) – amerykański film w reżyserii Davida Slade'a
 Pułapka (2007) – serbski film w reżyserii Srdana Golubovicia
 Pułapka (2011) – amerykański film w reżyserii Normy Bailey
 Pułapka (2011) – polska opera Zygmunta Krauze
 Pułapka (2018) – polski serial w reżyserii Łukasza Palkowskiego

Zobacz też

Przypisy